Il singolare del torneo di tennis Torneo Godó 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Félix Mantilla che ha battuto in finale Karim Alami 7-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

Assente
 Carlos Moyá (quarti di finale)
 Evgenij Kafel'nikov (secondo turno)
 Àlex Corretja (secondo turno)
 Tim Henman (terzo turno)
 Todd Martin (semifinali)
 Mark Philippoussis (secondo turno)
 Albert Costa (terzo turno)

 Albert Costa (quarti di finale)
 Félix Mantilla (Campione)
 Félix Mantilla (semifinali)
 Marat Safin (secondo turno)
 Marc Rosset (primo turno)
 Todd Martin (quarti di finale)
 Magnus Gustafsson (primo turno)
 Bohdan Ulihrach (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1999